Переде́лкино — остановочный пункт Киевского направления Московской железной дороги в городе Москве.

До 1 июля 2012 года был последним на этой линии в границах Москвы: следующий пункт Мичуринец находится на территории Новой Москвы.

Находится в северной части муниципального района Ново-Переделкино города Москвы. Открыта в 1900 году. Первоначально называлась «17-я верста» , затем до начала 1920-х — «Переделки». Расположена в 18 километрах к юго-западу от Киевского вокзала, это расстояние проходится электричками примерно в 20-25 минут.

Состоит из двух симметрично расположенных боковых платформ. Выход с обеих платформ — с западной стороны (с головы вагона, если ехать от Киевского вокзала) через билетные кассы и турникеты (введены в эксплуатацию в 2001 году). Примерно в 200 метрах к западу от платформы был расположен железнодорожный переезд со шлагбаумом, соединявший 7-ю улицу Лазенки (севернее ЖД) и 9-ю Чоботовскую аллею (южнее ЖД).

С севера выход к 7-й улице Лазенки, остановка автобусов на Одинцово, далее в северо-западном направлении — храм Преображения Господня в селе Лукине и Лукинское кладбище в 500—700 метрах, посёлок писателей Переделкино (дом-музей Чуковского, Пастернака, Окуджавы).

У южного выхода — пересечение 1-й и 9-й Чоботовской аллеи и Лукинской улицы, крупная остановка автобусов, идущих в Ново-Переделкино, Солнцево и до станций метро «Новопеределкино», «Солнцево» и «Юго-Западная», мост через реку Сетунь, посёлок Чоботы (в черте Москвы).

В юго-западном направлении — ещё один мост через Сетунь и многоэтажные жилые дома 14-го микрорайона Ново-Переделкино.

25 мая 2020 года началась реконструкция станции. Работы ведутся в рамках строительства 3 и 4 главных путей на участке Москва — Апрелевка. В перспективе станция войдёт в состав четвертого Московского центрального диаметра МЦД-4 «Апрелевка — Железнодорожный». На время работ посадка и высадка пассажиров осуществлялась у временных деревянных платформ. Станция открылась после реконструкции 26 декабря 2022 года.

Наземный общественный транспорт

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Москвы

Примечания

Ссылки 
 Платформа Переделкино на Яндекс-картах
 Станция Переделкино на google maps (слева виден автомобильный переезд через железную дорогу)
 Расписание электричек по станции Переделкино

Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Ново-Переделкино
Железнодорожные станции и платформы Москвы
МЦД-4